Алексе́й Фёдоров:
 Фёдоров, Алексей Владимирович (род. 1974) — президент Ассоциации компаний интернет-торговли.
 Фёдоров, Алексей Григорьевич (1911—19??) — советский историк, мемуарист, доктор исторических наук.
 Фёдоров, Алексей Дмитриевич (род. 1972) — белорусский шахматист.
 Фёдоров, Алексей Захарович (1913—1970) — командир стрелкового полка, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Алексей Константинович (1933—1998) — советский генерал-лейтенант.
 Фёдоров, Алексей Леонидович (род. 1991) — российский легкоатлет.
 Фёдоров, Алексей Фёдорович (1901—1989) — дважды Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Алексей Эмирович (род. 1966) — российский кинооператор.